The Tunnel steht für:

 The Tunnel – Fürchte die Dunkelheit, australischer Film von Carlo Ledesma (2011) 
 The Tunnel (1935), britischer Film von Maurice Elvey 
 The Tunnel (1962), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Piers Anderton 
 The Tunnel – Mord kennt keine Grenzen, britisch-französische Fernsehserie (ab 2013)
 The Tunnel – Die Todesfalle, norwegischer Katastrophenfilm (2019)

Siehe auch:
 Der Tunnel (Begriffsklärung)